Bunin, Bunina ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Wladimirowitsch Bunin (1905–1977), russischer Architekt, Städtebauer, Architekturhistoriker und Hochschullehrer
 Iwan Alexejewitsch Bunin (1870–1953), russischer Schriftsteller, Lyriker und Übersetzer
 Jelena Igorewna Bunina (* 1976), russische Mathematikerin, Managerin und Hochschullehrerin
 Rewol Samuilowitsch Bunin (1924–1976), russischer Komponist
 Stanislaw Stanislawowitsch Bunin  (* 1966), russischer Pianist

Siehe auch:
 (3890) Bunin, Asteroid des Hauptgürtels